Die NHL-Saison 1987/88 war die 71. Spielzeit in der National Hockey League. 21 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Edmonton Oilers nach einem 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Boston Bruins. Es war die vierte Meisterschaft der Oilers innerhalb von fünf Jahren in ihrer letzten Saison mit Wayne Gretzky. Dieser versäumte wegen einer Verletzung ein Fünftel der Saison, so dass er das einzige Mal in den 1980er Jahren nicht die Hart Memorial Trophy gewinnen konnte und auch nicht die Scorer-Wertung anführte. Beide Titel gingen an Mario Lemieux.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, +/- = Plus/Minus, PIM = Strafminuten

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Beste Rookiescorer 
Bester Scorer unter den Rookies war Joe Nieuwendyk, der mit 51 Toren, 41 Vorlagen und 92 Punkten die Scorerliste der Rookies in allen drei Kategorien anführte. Auch sie Plus/Minus-Wertung der Rookies führte Nieuwendyk mit +20 an. Der böse Bube unter den Rookies war Richard Zemlak aus Minnesota mit 307 Strafminuten.

Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, +/- = Plus/Minus, PIM = Strafminuten

Stanley-Cup-Playoffs

NHL Awards und vergebene Trophäen

Siehe auch 
 NHL Entry Draft 1987
 NHL Supplemental Draft

Weblinks 
 
 NHL 1987/88 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1987/88
1987/88